Möttönen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mökkösaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Möttönen (ö i Finland), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar